El término Albarda puede hacer referencia a:

 Albarda, aparejo usado para las bestias de carga en ganadería. 
 Albarda, una tira de tocino usado para envolver carnes.
 Albarda, nombre común de una flor de ambientes áridos.
 Albardilla, en arquitectura, remate o tejadillo en la parte superior de un muro para protegerle de la lluvia.